Aladdin Band, foi um grupo instrumental brasileiro de estilo rock instrumental, formado em 1968 pelo guitarrista e compositor paulistano Aladim, de nome verdadeiro Romeu Mantovani Sobrinho. A banda encerrou suas atividades no começo da década de 1970.

Discografia 
 É Uma Parada (1971)
 Aladdin Band (1968)

Bandas do Brasil
Bandas de rock